Олексій Анатолійович Христенко — старший сержант головного управління Національної поліції України у м. Києві, відзначився у ході російського вторгнення в Україну.

Життєпис 

Олексій Христенко служив у Національній поліції України на Чернігівщині. Працював у центрі забезпечення. Загинув під час несення служби на блокпосту.

Нагороди 
 орден «За мужність» III ступеня (2022, посмертно) — за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Примітки

Джерела 
 

Українські воїни, загиблі під час російського вторгнення в Україну 2022